La Bazoge kan syfta på:

 La Bazoge, Manche, fransk kommun i departementet Manche
 La Bazoge, Sarthe, fransk kommun i departementet Sarthe
 La Bazoge-Montpinçon, fransk kommun i departementet Sarthe

Se även 

 La Bazoche
 La Bazouge
 Bazoges